Littrow peut désigner :

Patronyme 
 Joseph Johann Littrow (1781-1840), astronome autrichien ;
 Karl Ludwig von Littrow (1811-1877), astronome autrichien (fils du précédent)

Toponyme 
 Taurus-Littrow, une vallée de la Lune ;
 Littrow, un cratère d'impact sur la Lune.